

Architetture 
 Torre di Foxi – fortificazione a Quartu Sant'Elena, lungo la costa della città metropolitana di Cagliari

Geografia 
 Stagno di Foxi – zona umida a Teulada, in prossimità della costa meridionale della Sardegna, in località Porto Pino
 Val Foxi – piccola valle del Trentino, nella zona del Pasubio
 Foxi – frazione di Vallarsa, in Trentino
Foxi – frazione di Quartu Sant'Elena, in Sardegna